Il singolare  del BH Tennis Open International Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Santiago González era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Júlio Silva.

Silva ha battuto in finale Eduardo Schwank 4–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Thiago Alves (quarti di finale)
  Horacio Zeballos (primo turno)
  Santiago González (secondo turno)
  Ricardo Hocevar (quarti di finale)

 Joshua Goodall (primo turno)
 Eduardo Schwank (finale)
 João Souza (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

BH Tennis Open International Cup 2009